Opština Kalinovik är en kanton i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Republika Srpska, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sarajevo.

Omgivningarna runt Opština Kalinovik är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Opština Kalinovik är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Republika Srpska